Ambassadeur kan avse:

Ambassadeur (rulle) – en multiplikatorrulle